Brusselse Rand, de gemeenten rond de stad Brussel.
vzw 'De Rand', een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid.
De Rand (Tholen), een buurtschap in de gemeente Tholen.